Marialva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Marialva (ort), Paraná, 
 Marialva (kommun), Paraná,

Portugal 

 Marialva (freguesia), Guarda, Mêda, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar